J87 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico La Cañada